Calo, Caló ou Calò peuvent désigner :

Langue 
 Caló, une langue parlée par les Romani en Espagne et au Portugal

Nom de famille 

 Carla Calò (1926–2019), actrice italienne ;
 Francisco Caló (1946-), footballeur portugais ;
 Giuseppe Calò (1931-), mafieux italien.

Pseudonyme 

 Caló (1976-), Carlos Pedro Silva Morais, footballeur capverdien.